Марадик (, , ) — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2298 жителей (по переписи населения 1991 года — 2120 жителей).

Демография 
В селе Марадик, по переписи 2002 года проживали 1788 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,1 лет (36,9 года у мужчин и 41,2 года у женщин). В селе есть 771 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,97.

Фото

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest"

Населённые пункты Воеводины